Az ale vagy ALE a következőket jelentheti:

 ale, felső erjesztésű sörfajta
 Ale, Peter Nagy 1987-es lemeze
 ALE (Apple Lossless Encoder), egy veszteségmentes tömörítő eljárás
 ALE (Automatic Link Establishment), a rövidhullámú rádiózásban alkalmazott technológia
Földrajz
 Ale, község Svédországban, Västra Götaland megyében
 Ale, körzet Etiópiában, Oromia régióban